Piquer peut faire référence à :

Verbe 
 Piquer, verbe français pronominal ou non, planter un objet pointu dans une matière (tissu, peu, etc.) ;
 Piquer, verbe français, terme d'aéronautique, action de descendre très rapidement pour un avion ;
 Piquer, verbe familier français : voler, dérober ;
 Piquer du nez, expression familière : s'endormir assis en laissant tomber sa tête, s'assoupir.

Patronyme

Piquer comme premier nom 
  (1711-1772), médecin et philosophe espagnol ;
 Concha Piquer (1906-1990), chanteuse et actrice espagnole ;
  (1969-), journaliste et écrivaine espagnole ;
  (1922-2009), acteur espagnol ;
  (1666-1739), prêtre espagnol, fondateur du premier mont de pitié d'Espagne ;
 , acteur espagnol ;
  (1991-), actrice mexicano-espagnole ;
  (1806-1871), sculpteur espagnol ;
 Juan Piquer Simón (1935-2011), réalisateur, producteur et scénariste espagnol ;
 Yann Piquer, producteur, réalisateur, auteur et comédien français ;

Piquer comme deuxième nom 
  (1799-1874), frère de Luis, peintre espagnol ;
  (1802-1865), frère de Bernardo, peintre espagnol ;
  (1946-), chanteuse espagnole, fille de Concha Piquer ;
 Carlos Robles Piquer (1925-), homme politique et diplomate espagnol ;

Patronyme catalan
Patronyme hispanique